HMNZS Rotoiti (P3569) — одно из четырёх прибрежных патрульных судов класса "Протектор" Королевских ВМС Новой Зеландии. На 2013 год находится в строю.
Введён в состав флота Новой Зеландии 17 апреля 2009 года.

HMNZS Rotoiti — первое прибрежное судно из серии кораблей "Протектор", которое было введено в состав КВМС Новой Зеландии.

См. также 
 Военно-морские силы Новой Зеландии

Ссылки 
 Информация на сайте Военно-морских сил Новой Зеландии
 Natalie S. Klein, Joanna Mossop Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand. Taylor & Francis, 2010. 277 p. ISBN 0-415-48426-X, ISBN 978-0-415-48426-8
 

Военные корабли Новой Зеландии